

Locaties

Australië 
Dundas (West-Australië), een plaats in de Australische deelstaat West-Australië
 Shire of Dundas, een Local Government Area in West-Australië
 Dundas (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Fort Dundas, een voormalige nederzetting op Melville-eiland (Noordelijk Territorium)

Canada 
 Yonge-Dundas Square, een plein in de Canadese stad Toronto
 Dundas (metrostation), een metrostation in Toronto
 Dundas (Ontario), een wijk en voormalige gemeente in Hamilton (Ontario)

Verenigde Staten 
 Dundas (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen 
 Carlo Dundas (14 november 1939 – ?), een Surinaams-Nederlands gitarist, zanger en songwriter
 David Dundas (1945), een Britse zanger, componist en acteur
 Henry Dundas, (1742 – 1811), een Brits advocaat en politicus
 Jennifer Dundas (1971), een Amerikaanse actrice
 Ralph Dundas Tindal (1773 – 1834), een Nederlands militair in Franse en Nederlandse dienst
 Rasmus Dundas, (1917 – 1986), een Surinaams jurist en politicus

Overige 
 Dundas Group, een stratigrafische eenheid (bodemlaag) in West-Australië